Энтони Артур Лонг (; род. 17 августа 1937, Манчестер, Англия) — британо-американский историк античной философии. Член Американского философского общества (2009) и Американской академии искусств и наук (1989), членкор Британской академии (1992). Доктор философии (1964), эмерит-профессор Калифорнийского ун-та в Беркли, прежде профессор Ливерпульского университета (1973-83).

Биография 
Родился в семье школьных учителей.
Согласно собственным воспоминаниям, стать студентом классики его подтолкнуло знакомство с Платоном, осуществлённое харизматичным школьным принципалом.
В 1955-57 годах служил в Королевской артиллерии.
Учился в Манчестере и в 1957-60 гг. в Университетском колледже Лондона, который окончил со степенью бакалавра классики с отличием. Там же в Лондонском ун-те в 1964 году получил степень доктора философии. На основе диссертации для неё вышла его первая книга «Language and Thought in Sophocles» (1968) — о Софокле, а его первая статья (1963) была посвящена Пармениду.

В 1961-73 гг. преподавал классику в Университетах Отаго и Ноттингема, а также в Университетском колледже Лондона. С 1973 года именной профессор греческого () в Ливерпульском ун-те. С 1983 года профессор классики Калифорнийского ун-та в Беркли, с 1991 года одновременно именной профессор (Irving Stone Professor) лит-ры, также с 1995 года профессор риторики и с 2005 г. — философии. С 2013 г. в отставке.

Был приглашённым профессором Мюнхенского ун-та (1973), Калифорнийского в Беркли (1982), Эколь Нормаль в Париже (1993) и др.
Научный интерес Э. Лонга — античная философия и греч. лит-ра.
Под его руководством написал докторскую .

Почётный гражданин греческого Родоса (1992).

С 1999 года натурализовавшийся гражданин США. Женат, дети.

Работа «Hellenistic Philosophy. Stoics, Sceptics, Epicureans» (1974; 2-е изд. 1986 ISBN 9780520058088) переведена на семь языков (как отмечается в аннотации ко второму изданию этого труда, предыдущая книга на английском языке по данной теме была написана более полувека назад).

Примечания

Ссылки 
 

Историки античной философии
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Члены-корреспонденты Британской академии
Профессора Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Университетского колледжа Лондона
Преподаватели Университетского колледжа Лондона
Преподаватели Ливерпульского университета
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Университета Отаго